

Presentación previa 
Matt Reid fue el campeón defensor, pero fue derrotado en primera ronda por Radu Albot.

Cabezas de serie 

  James Duckworth (Segunda ronda)
  Yūichi Sugita (Primera ronda)
  Somdev Devvarman (Primera ronda)
  Hiroki Moriya (Primera ronda)

<ol start=5>
  Bradley Klahn ''(Primera ronda)
  John Millman ''(Primera ronda)
  Luke Saville ''(Primera ronda)
 ''' Chung Hyeon (Campeón)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de 2015